Gauert ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Gauert (1911–1989), deutscher Historiker
 Heiko Gauert (* 1949), deutscher Autor und Journalist